Персоналии
 Форс, Питер (Peter Force; 1790—1868) — американский политик, журналист и историк.
 Форс, Роберт — исполнитель и композитор на аппалачинком дульцимере. 
 Пиганиоль де Ла Форс, Жан-Эмар (Jean-Aimar Piganiol de La Force; 1673—1753) — французский писатель.

Спорт
 Форс Индия — команда Формулы-1.
 «Форс-Мажор» — женский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Дефенс Форс» — тринидадский футбольный клуб.
 «Уэстерн Форс» — австралийский регбийный клуб

Прочее
 Форс-мажор — непредсказуемое событие, не зависящее от воли участвующих сторон.
 «Форс-мажоры» (с 2011) — американский телесериал.
 Контрфорс — в архитектуре вертикальный выступ стены для её укрепления и устойчивости. См. также другие значения.

См. также 
 Ла-Форс

Примечания